Château des Bordes (Couzon)
 Château des Bordes (Gennetines)
 Château des Bordes (Indre-et-Loire)
 Château des Bordes (Nivernais)
 Château des Bordes (Pontlevoy)

Bordes